Manzini peut faire référence à :

Lieux 
 Manzini, une ville du district de Manzini en Eswatini ;
 Manzini, un district de l'Eswatini.

Personnes 
 Antonio Manzini (1964-), acteur, scénariste, romancier et réalisateur italien ;
 Carlo Antonio Manzini (1599-1677/1678), astronome et mathématicien italien ;
 Ezio Manzini (1945-), sociologue italien du design ;
 Gianna Manzini (1896-1974), écrivain italienne ;
 Italia Almirante Manzini (1890–1941), actrice italienne
 Luigi Manzini (1604-1657), théologien et écrivain italien ;
  (1972-), joueur sud-africain de football ;
 Pier Conti-Manzini, (1946–2003), rameur italien ayant participé aux Jeux Olympiques d'été de 1968 et de 1972.

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme